òrtesi – un dispositivo medico, un tutore, un'apparecchiatura ortopedica o simili
Ortesi – abitanti di Orta Nova
Ortesi – abitanti di Orta San Giulio
Ortesi – abitanti di Orta di Atella